Ємець Володимир Олександрович — футбольний тренер.
 Ємець Володимир Володимирович — живописець.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок